Wollscheid steht für:
 Wollscheid (Spessart), Ortsteil der Ortsgemeinde Spessart (Brohltal)

Wollscheid ist der Familienname folgender Personen:
 Günther Wollscheid (1926–2006), deutscher Politiker (CDU)
 Philipp Wollscheid (* 1989), deutscher Fußballspieler